Шэньянский Олимпийский центр () — футбольный стадион, расположенный в городе Шэньяне и построенный специально к Пекинской Олимпиаде 2008 года. Олимпийский объект.

Предназначен для проведения футбольных матчей. В 2011 году используется в качестве домашнего стадиона для проведения матчей командой «Шэньян Дунцзинь», выступающей во втором по значимости китайском дивизионе.

Кроме того, включает в себя теннисный корт на 4000 мест, плавательный бассейн.
Расположен в 20 километрах от Шэньянского международного аэропорта Таосянь (). В непосредственной близости от Центра проходят автобусные маршруты: 214, 238, 152, 286, 150, 291.

Ссылки 
 

Летние Олимпийские игры 2008
Футбольные стадионы Китая
Спорт в Шэньяне